Jour J peut faire référence à :
 Jour J, le , date à laquelle a débuté le débarquement allié en Normandie, lors de la Seconde Guerre mondiale.

Titres d’œuvres 
 Jour J, série de photographies réalisées par Robert Capa, le jour du débarquement de Normandie,
 Jour J, une série de bande-dessinée uchronique, écrite par Pécau, Duval et Blanchard,
 Jour J, un magazine télévisé français diffusé de 2005 à 2007,
 Jour J, un court-métrage réalisé par Julia Bünter en 2014,
 Jour J, un film français de 2017.

Voir aussi